Dariusz Kubiak (ur. 1961) – polski polityk, działacz Solidarności, poseł na Sejm III kadencji z okręgu sieradzkiego
 Dariusz Kubiak (ur. 1971) – polski polityk, radny miejski Bełchatowa, poseł na Sejm VIII kadencji z okręgu piotrkowskiego